The Lodger (roman), een roman uit 1913
 The Lodger: A Story of the London Fog, een Britse film uit 1927.
 The Lodger (1932), een Britse film uit 1932
 The Lodger (1944), een Amerikaanse horrorfilm
 The Lodger (2009), een Amerikaanse thrillerfilm
 The Lodger (band), een indiepopband